Bromeis ist der Familienname folgender Personen:

 August Bromeis (1813–1881), deutscher Maler
 Cornelia Camichel Bromeis (* 1970), Schweizer Geistliche
 Heinz Bromeis (1902–1986), Chirurg, a.o. Professor in Tübingen, Chef in Duisburg

 Theodor Bromeis (1823–1865), deutscher Chemiker, Privatdozent, Direktor der Gewerbeschulen in Aachen und Krefeld